Das Gwangju Open Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. September 2017 in Gwangju stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Gwangju